NZE steht für:
 Nettozinseinkommen
 Nationaal Zweminstituut Eindhoven, eins von zwei nationalen Schwimminstituten des Koninklijke Nederlandse Zwembond (Königlich Niederländischer Schwimmverband)
 Neuseeland, UNDP-Code
 Neuseeländisches Englisch (Sprachenkürzel)
 Flughafen Nzérékoré (IATA-Code), Flughafen von Nzérékoré, Guinea

Nze steht für:
 Kaga Nze, Ort in der Präfektur Bamingui-Bangoran, Zentralafrikanische Republik
 Nze na Ozo, soziale und religiöse Gruppe innerhalb der Igbo (Ethnie), Nigeria

Nze bzw. Nzé ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Claude Bilie By Nze (* 1967), gabunischer Politiker
 Diosdado Nzibi Nze (* 1979), äquatorialguineischer Fußballschiedsrichter
 Estelle Nze Minko (* 1991), französische Handballerin
 Genoveva Añonma Nze (* 1989), äquatorialguineische Fußballspielerin, siehe Genoveva Añonma
 Pierre Nzé (* 1939), kongolesischer Politiker und Diplomat
 Rafael María Nze Abuy (1926–1991), katholischer Bischof

Nze